Зи́мний сва́дебник (вар. Иванов день, , , церк. Иоанн Креститель) — день народного календаря славян, выпадающий на . Заканчиваются зимние святки, конец постов, начало зимнего мясоеда, начало будничных хлопот и малой свадебной поры до Масленицы.

Другие названия дня 
, , , , , , ; , ; ; ; .

Обряды 

С утра, перед тем как сесть за стол, пили Крещенскую воду с «Иордани». В тех местах, где этот день считался праздничным, никакие работы не выполнялись. В иных местах после обеда начинались посиделки с работой.

С последними «Крещенскими омовениями» заканчивались зимние святки. В Болгарии часто именно в Иванов день обливались, купались в реке и освящение воду; сербы (Болевацкого среза) несли особо ценимые иконы к реке или колодцу, где их омывали освящённой водой.

С этого дня снимались временные запреты, связанные с разгулом волков (болг., Странджа) и демоническимх существ: снова можно было прясть, ткать, шить шерстяными нитками (укр., далматин.), резать скот (Далмация). Скотину на Зимний свадебник кормили обрядовыми блинами или хлебом-солью, «чтобы хорошо водился» (смолен., укр.).

С этого дня и до Масленицы — пора сватовства и зимних свадеб («крест в воду — жених на гору»), с обязательным приготовлением пива.

Поговорки и приметы 

 Иван Креститель праздники увёл.
 .
 Перезимье о весне весть подаёт.
 Если погода ясная — к засушливому лету, если пасмурная и снежная — к обильному урожаю.
 Если на Евфимия метель — вся Маслена метельная.
 Крест на воду — жених на гору.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Зимние праздники
Народные календари у славян
Народный календарь восточных славян
Праздники 7 января
Праздники 20 января
Русский свадебный обряд
Рождество